Els talars (en llatí talares, en grec antic: Τάλαρες, "Tàlares") eren suposadament una tribu emparentada amb els molossos a l'Epir. En temps d'Estrabó ja s'havia extingit.

La seva capital era possiblement Oxinea (Ὀξύνεια), que es localitzava a Tessàlia, i propera a l'Epir.

Referències 

Grups humans històrics